Osoby o tym nazwisku:
 Jelizawieta Kuźmienko – rosyjska narciarka alpejska
 Jerzy Kuźmienko – polski architekt, urbanista i wykładowca akademicki
 Wasyl Kuźmienko – radziecki polityk i działacz związkowy